Шабака:

 Шабака Неферкара — египетский фараон.
 Шабака — шуточное название Собаки Сулимова, гибрида шакала и собаки.